Il Campionato asiatico di calcio Under-16 2018 (ing. 2018 AFC Under-16 Championship) ha determinato le quattro squadre che rappresenteranno la AFC al Campionato mondiale di calcio Under-17 2019 in Brasile. Il torneo si è svolto in Malaysia dal 20 settembre al 7 ottobre 2018.

Squadre qualificate 

 
 
 
 
 
 
 
  (nazione ospitante)

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
 Campionato asiatico di calcio Under-16
 Campionato mondiale di calcio Under-17 2019
 Asian Football Confederation

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Campionato asiatico di calcio Under-16